O Rei está morto. Longa vida ao Rei! ou O Rei está morto. Viva ao Rei! (em francês: Le Roi Est Mort, Vive Le Roi!) é uma proclamação tradicional feita na sequência da subida ao trono de um novo monarca, em vários países, tais como o Reino Unido, Canadá e outros. A frase original foi traduzida a partir do francês Le Roi est mort. Vive le Roi!, que foi pela primeira vez declarada a partir da coroação de Carlos VII da França após a morte do seu pai Carlos VI da França, em 1422. Em França, a declaração era tradicionalmente feita pelo Duc d'Uzès, por um alto Par de França, logo que o caixão contendo os restos do antigo rei descia para a abóbada da Basílica de São Dinis. A frase surgiu a partir da lei de le mort saisit le vif - em que a transferência de soberania ocorre instantaneamente após o momento da morte do antigo monarca.

Na altura, o francês era a principal língua dos aristocratas, na Inglaterra, e a proclamação foi rapidamente absorvida idealmente como representando a mesma tradição - que na Inglaterra remonta a 1272, quando Henrique III de Inglaterra morreu enquanto o seu filho, Eduardo I de Inglaterra, estava a combater nas Cruzadas. Para evitar qualquer hipótese de uma guerra civil pelo fim de sucessão, o Real Conselho proclamou "O trono nunca deve ficar vazio; o país nunca deve ficar sem um monarca." Assim, Eduardo I foi declarado Rei mesmo antes de este saber do falecimento do pai, retornando à Inglaterra assim que soube para governar.

"O Rei está morto. Viva o Rei" faz parte do texto oficial da Proclamação de Adesão, sendo lido na sequência da decisão do Conselho em relação à adesão do legítimo herdeiro do trono.

Em algumas monarquias, tais como o Reino Unido, um interregno é normalmente evitado pelo uso de "O Rei está morto. Viva o Rei", ou seja, o herdeiro ao trono torna-se imediatamente no novo monarca. Esta célebre frase significa a continuidade da soberania, anexada a uma forma de poder pessoal chamada Autocracia. Isso não é assim em outras monarquias onde o novo monarca começa a reinar apenas após a coroação ou algum outro evento tradicional ou formal. Na República das Duas Nações, por exemplo, os reis eram eleitos, o que muitas vezes levou a um interregno relativamente longo. Durante esse tempo, alguém servia como um interrex (régua entre reis).

Devido à natureza da frase memorável (devido a epanalepsis), bem como à sua importância histórica, a frase surge regularmente como um título para artigos, editoriais, propagandas ou sobre temas de sucessão ou de substituição, bem como relacionar-se com a continuidade do sucesso comercial de Elvis Presley, como "O Rei do Rock 'n' Roll", ou Michael Jackson como "Rei da música popular".

Cerimónias reais
Ritos de passagem
Palavras, frases e expressões em francês